Смирных Леонид Владимирович (1 (14) апреля 1913, деревня Круглое, Российская империя — 16 августа 1945, Котон, Карафуто, Японская империя) — командир стрелкового батальона 179-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии 56-го стрелкового корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта, капитан, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 1 (14) апреля 1913 года в деревне Круглое ныне Красноармейского района Челябинской области в русской семье служащего. Окончил 7 классов в Челябинске. После смерти родителей в возрасте 13 лет был определён воспитанником кавалерийского эскадрона в Челябинске.

С 1930 года в Красной Армии. Окончил полковую школу, в 1935 году — военную школу в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. С 1935 года служил в кавалерийском эскадроне и в 179-м стрелковом полку 79-й стрелковой дивизии в северной части острова Сахалин. С 1938 года — член ВКП(б).

Участвовал в советско-японской войне 1945 года. Командир стрелкового батальона 179-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии 56-го стрелкового корпуса 16-я армии 2-го Дальневосточного фронта капитан Леонид Смирных особо отличился в боях за освобождение Южного Сахалина.

16 августа 1945 года во время освобождения южного Сахалина Смирных погиб от пули снайпера в районе посёлка Котон (в настоящее время — село Победино) после овладения его батальоном пятью дзотами врага и прорыва укрепрайона.

Похоронен в посёлке Леонидово Поронайского района Сахалинской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм капитану Смирных Леониду Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с награждением медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина.

Семья 
После гибели Смирных его жена Александра Демьяновна осталась с тремя его сыновьями - Валерием, Владимиром и Леонидом. По состоянию на 2020 год родственники Смирных (в том числе его правнучка) живут на Сахалине.

В художественной литературе 
Поэтесса Юлия Друнина написала стихотворение «Посёлок Смирных», в котором есть следующие строки:
Всё той же дороги лента,
И августа синий взгляд.
Лишь сдвинуться с постамента
Не может теперь комбат.
Сквозь строй ветеранов-ёлок
Он смотрит и смотрит вдаль —
На тихий лесной посёлок,
Которому имя дал.

Память 
В честь Смирных названы улицы в городах Челябинск, Александровск-Сахалинский и посёлке Леонидово, посёлок городского типа Смирных и станция в нём, Смирныховский район Сахалинской области, судно Министерства морского флота. В городе Поронайск, посёлке городского типа Смирных, посёлке Леонидово установлены бюсты. Навечно зачислен в списки воинской части.

Источники 
 Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова во время второй мировой войны. — Южно-Сахалинск, 2000.
 
 Здесь России рубеж. Хабаровск, 1981.
 Победа во имя мира. — Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1980.

Примечания

Ссылки 

Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)   
Похороненные в Сахалинской области